Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 163001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 września 2001 do 24 października 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

163001-163100

163101-163200

163201-163300

163301-163400

163401-163500

163501-163600

163601-163700

163701-163800

163801-163900

163901-164000

Przypisy 

Lista planetoid 163001-164000